HMS Vidar har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, jagare, sjösatt 1909. Hade tidigare nummer (4).
, patrullbåt, sjösatt 1979.